Weaverville – CDP statunitense in California
Weaverville – comune statunitense in Carolina del Nord